Le terme Déserteur peut se référer à:

Signification
Déserteur, qualité d'une personne qui a desserté.

Toponymes
Lac du Déserteur (réservoir Gouin), un plan d'eau douce dans la partie Est du réservoir Gouin (via le lac Déziel (réservoir Gouin)), dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Lac du Déserteur, plan d'eau dans Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Titres 
 Déserteur, une chanson de Renaud Séchan, publiée dans l'album Morgane de toi de 1983.

Voir aussi